Вале́рий Ви́кторович Кирие́нко () — советский и российский биатлонист. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный вице-чемпион Олимпийских игр в эстафете, вице-чемпион мира в эстафете.

Спортивная карьера 
По его собственным словам, Валерий Кириенко начал заниматься лыжами, получив в школе двойку по физкультуре. Затем увлекся биатлоном; в 1982 году стал победителем юношеского первенства СССР и стал выступать за юношескую сборную страны. В составе юношеской сборной СССР Кириенко стал чемпионом мира в спринте в 1985 году. В 1986 году Валерий Кириенко дебютировал на этапах кубка мира; в спринте в Хохфильцене он занял 22-е место. Кириенко в 1992 и 1994 годах становился серебряным призёром Олимпийских игр в эстафете. В сезоне 1993/94 Валерий трижды поднимался на подиум на этапах Кубка мира, что позволило ему стать 4-м в общем зачете. Завершил спортивную карьеру в 1998 году.

После завершения карьеры спортсмена 
После завершения спортивной карьеры работал инструктором школы высшего спортивного мастерства в Мурманске. Некоторое время возглавлял федерацию биатлона Мурманской области.

Личная жизнь 
Женат. Воспитывает двух дочерей.И есть сын от первого брака.

Награды, звания и премии 
 Заслуженный мастер спорта России.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 апреля 1994 года).

Примечания

Ссылки 
 Статья в газете «Мурманский вестник» от 13 февраля 2009

Биатлонисты России
Биатлонисты СССР
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени